Бульяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нороэсте. Занимает площадь 82,2 км². Население 11 530 человека (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Покровителями города считаются Святейшее Сердце Иисуса Христа и Дева Мария Розария.

История 
Город основан в 1690 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Bullas
 Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Bullas"
 Gestión Integral Habitats Comarca Noroeste

Муниципалитеты Мурсии